

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Łazy Małe – przysiółek wsi Łazy Wielkie w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Krośnice
 Łazy Małe – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin

Zobacz też 
 Łazy
 Łazy Wielkie